Ploske (ukrainisch Плоске; russische Entsprechung Ploskoje/Плоское) bezeichnet mehrere Ortschaften in der Ukraine:

 im Rajon Balta (Oblast Odessa), siehe Ploske (Balta)
 im Rajon Browary (Oblast Kiew), siehe Ploske (Browary)
 im Rajon Kosowa (Oblast Ternopil), siehe Ploske (Kosowa)
 im Rajon Kremenez (Oblast Ternopil), siehe Ploske (Kremenez)
 im Rajon Murowani Kuryliwzi (Oblast Winnyzja), siehe Ploske (Murowani Kuryliwzi)
 im Rajon Nossiwka (Oblast Tschernihiw), siehe Ploske (Nossiwka)
 im Rajon Ostroh (Oblast Riwne), siehe Ploske (Ostroh)
 im Rajon Pjatychatky (Oblast Dnipropetrowsk), siehe Ploske (Pjatychatky)
 im Rajon Reschetyliwka (Oblast Poltawa), siehe Ploske (Reschetyliwka)
 im Rajon Schazk (Oblast Wolyn), siehe Ploske (Schazk)
 im Rajon Tscherkassy (Oblast Tscherkassy), siehe Ploske (Tscherkassy)
 im Rajon Snamjanka (Oblast Kirowohrad), siehe Ploske (Snamjanka)
 im Rajon Sambir (Oblast Lwiw), siehe Ploske (Sambir)
 im Rajon Mukatschewo (Oblast Transkarpatien), siehe Ploske (Mukatschewo)
 im Rajon Taraschtscha (Oblast Kiew), siehe Ploske (Taraschtscha)
 im Rajon Kupjansk (Oblast Charkiw), siehe Ploske (Kupjansk)

siehe auch
 Ploské.
 Ploska